2. Deutsche Volleyball-Bundesliga Süd 2018/19 steht für:
* 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2018/19 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2018/19 (Männer)